Assemblée électorale (France)
 Assemblée électorale de Paris